Orgères puede referirse a: 

 Orgères, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Orgères, comuna francesa situada en Orne.